

Sigle 
 Zbrojovka Brno – vecchia azienda statale cecoslovacca produttrice di armi e munizioni
 zb, Zentralbahn, società ferroviaria svizzera a scartamento ridotto

Codici 
 ZB – codice vettore IATA di Monarch Airlines

Informatica 
 zb – simbolo dello zeptobit
 Zb – simbolo dello zettabit
 zB – simbolo dello zeptobyte
 ZB – simbolo dello zettabyte
 ZB – abbreviazione di ZBrush, software di grafica 3d

Altro 
 zb – abbreviazione comunemente usata per zeptobar (il simbolo corretto è zbar) 
 Zb – abbreviazione comunemente usata per zettabar (il simbolo corretto è Zbar)
 z. B. – abbreviazione comunemente usata nella lingua tedesca per 'zum Beispiel' (it. 'per esempio')